

Оук-Веллі — місто, штат Техас
 Оук-Веллі — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі